Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Polski na Żużlu 1972 – zawody żużlowe, mające na celu wyłonienie medalistów młodzieżowych indywidualnych mistrzostw Polski w sezonie 1972. Rozegrano dwa turnieje półfinałowe oraz finał, w którym zwyciężył Bernard Jąder.

Finał 
 Leszno, 1 października 1972

Bibliografia 
 

1972
1972 w sporcie żużlowym
1972 w polskim sporcie